ISO 3166-2:HM — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Острову Херд и островам Макдональд. Стандарт охватывает Остров Херд и острова Макдональд как внешнюю территорию Австралии. Геокод состоит  из: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Острова Херд и островов Макдональд — HM. Геокод являются подмножеством кода домена верхнего уровня — HM, присвоенного Острову Херд и островам Макдональд в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Острова Херд и островов Макдональд

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Австралии

Ссылки 
 Геокоды Острова Херд и островов Макдональд 

2:HM